Anthony Hunter może odnosić się do:

 Anthony Rex Hunter (ur. w 1943) – brytyjsko-amerykański biolog, laureat nagrody Wolfa w dziedzinie medycyny i nagrody Tanga w dziedzinie nauk biofarmaceutycznych
 Anthony Hunter (biskup) (1916–2002) – biskup anglikański Swazilandu
 Tony Hunter (futbolista) (ur. w 1960) – były zawodowy gracz futbolu amerykańskiego